Baia, ou Baïa dans certains cas, fait notamment référence à :

Toponyme 

 Baia, commune du județ de Suceava en Roumanie
 Baia, commune du județ de Tulcea en Roumanie
 Le golfe de Baïa sur la côte ouest de l'Italie

Patronyme 

 Vítor Baía (né en 1969), footballeur portugais

Autres 
 Baïa, nom d'une partie des lignes du réseau de transports en commun d'Arcachon
 Baïa, chanson du chanteur français -M-, sur l'album Îl (2012)

Voir aussi 
 Baia de Arieș, ville de Roumanie
 Baia e Latina, commune d'Italie
 Baia Mare, ville de Roumanie
 Baia Sprie, ville de Roumanie
 Baia - ou Baïes - station thermale antique romaine, proche de Naples, faisant actuellement partie de la commune de Bacoli, en Italie